Vacairaç (en francès Vacqueyras) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges lligats al municipi 
 Raimbaut de Vaqueiras, trobador del .

Referències 

Municipis de la Valclusa